Nasko Sirakov (Stara Zagora, 26 de abril de 1962) é um ex-futebolista búlgaro que atuava como atacante.

Carreira 
Sirakov fez parte do elenco da Seleção Búlgara de Futebol da Copa do Mundo de 1986

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Naturais de Stara Zagora
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Seleção Búlgara de Futebol
Búlgaros do século XX
Búlgaros do século XXI
Futebolistas do PFC Botev Plovdiv